Colégio da Imaculada Conceição (CAIC) é um dos três colégios da Província Portuguesa da Companhia de Jesus. 

Desde 2003 até Agosto de 2010, o Director pedagógico foi o padre e jesuíta Pe. José Lopes, SJ., a partir de Setembro de 2010, o Pe. José Carlos Belchior, SJ passou a ser o director-geral, e o Prof. António José Franco o director pedagógico. Pela primeira vez na história dos colégios jesuitas, o director pedagógico não é jesuita.

História 
O CAIC foi inaugurado a 15 de Dezembro de 1954 e tem Contrato de Associação com o Estado Português, desde Outubro de 1978. Trata-se, por isso, de um estabelecimento de ensino gratuito.

O lema 
O lema do CAIC, "Educar para servir", que radica profundamente nos valores do Evangelho e no Ad Maiorem Dei Gloriam de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, é um apelo constante aos educadores para que coloquem ao serviço dos alunos o dom da sua vocação. Através dele, Alunos, Antigos Alunos e Educadores (Pais e Educadores Docentes e Não Docentes) encontrarão mais um espaço privilegiado onde a Família (primeira instância educativa) e a Escola se irmanem no seu esforço educativo.

Funcionários 
Actualmente, o Caic conta com a colaboração de 60 professores e cerca de 25 funcionários.

Escolaridade e Oferta educativa 
Neste momento, o CAIC lecciona do 5ºano ao 12ºano e tem ainda os CEF's e curso de profissional. No CAIC, além dos CEF - de serviço de mesa e de instalação e reparação de computadores - há ainda o Profissional de Cozinha, que dá continuidade ao CEF de serviço de mesa, ofereçendo uma equivalência de 12ºano e habilitações profissionais mais aliciantes do que um simpes 12.ºano, tais como a experiência profissional através de estágios.

Frequência 

Actualmente, e com a existência dos CEF no CAIC, a frequência tem aumentado consideravelmente, ultrapassando os 800 alunos, cenário qué nunca tinha acontecido desde a abertura. O CAIC encontra-se em lotação máxima.

Ligações externas 
-Sítio Oficial

-E se o CAIC fechar?

Colégios jesuítas em Portugal
Fundações em Portugal em 1954
Educação em Coimbra